Села:
 Подолянське — Хмельницька область, Віньковецький район
 Подолянське — Хмельницька область, Деражнянський район